«Колоннада» — ювелирное яйцо, одно из пятидесяти двух императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Яйцо было создано по заказу Николая II в 1910 году, в качестве подарка его жене Александре Фёдоровне на Пасху 1910 года. Поступило из Валютного фонда Наркомфина в 1927 году. Хранится в Королевской коллекции короля Карла III, Лондон, (Великобритания).

Описание 
Пасхальное ювелирное яйцо-часы «Колоннада» фирмы Фаберже посвящено рождению долгожданного наследника престола царевича Алексея в 1904 году. Яйцо является своеобразной аллегорией и представляет собой храм любви (колоннаду), в котором пара голубей символизирует императора и его супругу, херувимы — четырёх дочерей императора: Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, а Купидон (Амур) символизирует новорожденного царевича Алексея. Изготовлено из бовенита, золота, серебра, платины, украшено алмазами и бледной розово-белой эмалью. Ювелирное яйцо эмалировано переливчатой бледной розово-белой эмалью и окружено циферблатом, покрытым эмалью, а цифры выполнены из алмазов. На вершине пасхального яйца находится Купидон из золота. Четыре серебряные позолоченные фигуры, олицетворяющие четырёх дочерей императора России, размещены вокруг основы и связаны цветочной гирляндой из золота. Два платиновых голубя размещены в пределах круга колон. Часы устроены таким образом, чтобы неподвижные стрелки указывали на цифры вращающегося циферблата (ранние фотографии и описания указывают, что Купидон держал в руке часовую стрелку).

Сюрприз 
Поскольку данное яйцо представляет собой работающий часовой механизм, оно не содержит сюрприза.

Владельцы 
Император Николай II подарил яйцо «Колоннада» своей жене Александре Фёдоровне на Пасху 1910 года. После Октябрьской революции, вместе с другими сокровищами императорской семьи, оно было конфисковано большевиками. В 1927 году ювелирное пасхальное яйцо Фаберже «Колоннада» стало одним из девяти яиц, проданных Всесоюзным объединением «Антиквариат» Эмануэлю Сноуману, Лондон. В 1929 продано Королю Георгу V и королеве Мэри, Великобритания. В 1953 году унаследовано королевой Елизаветой II, после её смерти в 2022 году яйцо перешло к её сыну королю Карлу III, хранится в Британской королевской коллекции.

Кроме «Колоннады» (1910), в Британской королевской коллекции () хранятся ещё два императорских ювелирных пасхальных яйца, изготовленных фирмой Фаберже и одно, из так называемых пасхальных яиц Кельха, также изготовленное фирмой:
 Корзинка цветов (1901);
 Мозаичное (1914);
 Яйцо с панелями (1899) — одно из семи яиц, заказанных русским предпринимателем А. Ф. Кельхом в подарок своей жене Варваре Кельх-Базановой (изготовил ювелир фирмы Фаберже — Михаил Перхин).

Примечания 

Яйцо-часы Фаберже
Изделия с применением эмали